Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1971 odbywały się w październiku w Izmirze.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com
 

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1971 w zapasach